est une expression en anglais signifiant « maintenant ou jamais ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre original de Ne me quitte pas,  de la  de .

Cinéma 

 , titre original de Pour l'amour de Mary, film américain de Hal Roach et Fred C. Newmeyer sorti en 1921.

Musique

EP 

 , EP de Bananarama sorti le  ;
 , EP de CN Blue sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Nick Carter sorti le  ;
 , album de Tank sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , single de Billie Holiday sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;

 , chanson de Mark Medlock présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Zac Efron et Vanessa Hudgens présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi 

 
 
NoN